Абдраев — киргизская фамилия; имеет женскую форму Абдраева. Известные носители:
 Абдраев, Карике Абдраевич (1932—2009) — киргизский советский государственный и партийный деятель.
 Абдраев, Куттубай (1932—2014) — работник советского сельского хозяйства, старший чабан совхоза «Сон-Куль» Кочкорского района Нарынской области, Герой Социалистического Труда.
 Абдраев, Мукаш (1920—1979) — киргизский советский композитор, народный артист Киргизской ССР (1974). Примечания